Gaio Quinzio Cincinnato – politico e militare romano
 Lucio Quinzio Cincinnato – politico romano
 Lucio Quinzio Cincinnato – politico romano, tribuno consolare nel 438 a.C., 425 a.C. e 420 a.C.
 Lucio Quinzio Cincinnato Capitolino  – politico romano, tribuno consolare nel 386 a.C., 385 a.C. e 377 a.C.
 Quinto Quinzio Cincinnato – politico romano, tribuno consolare nel 415 a.C. e nel 405 a.C.
 Quinto Quinzio Cincinnato – politico romano, tribuno consolare nel 369 a.C.
 Tito Quinzio Cincinnato Capitolino – politico romano
 Tito Quinzio Cincinnato Capitolino – politico romano, tribuno consolare nel 368 a.C.